Louvre steht für:
 Louvre (französisch Musée du Louvre), Kunstmuseum in Paris
 Palais du Louvre, das Gebäude, in dem sich das Kunstmuseum befindet
 Louvre-Lens, Dependance des Pariser Kunstmuseums im nordfranzösischen Lens
 Louvre Abu Dhabi, Kunstmuseum in Abu Dhabi
 Centre de conservation du Louvre, in Liévin (Pas-de-Calais; Depots und Restaurierungswerkstätten des Louvre)
 (4513) Louvre, Asteroid

Louvre wird mehrfach als Straßennamen genommen: Rue du Louvre
 Belgien
 Rue du Louvre in Tournai
 Kanada
 Rue du Louvre in Mont-Saint-Hilaire
 Rue du Louvre in Sainte-Julie
 Frankreich
 Rue du Louvre in Menton
 Rue du Louvre in Nîmes
 Rue du Louvre und Place du Louvre in Paris
 Avenue du Louvre in Versailles
 Rue du Louvre in Coudreceau

Siehe auch:
 École du Louvre, eine im Palais du Louvre angesiedelte Hochschule für Kunstgeschichte, Archäologie, Epigraphik und Museologie
 Louvre – Rivoli (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Palais Royal – Musée du Louvre (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Hôtel du Petit Louvre, ein Gebäude in der französischen Stadt Troyes